Катар принимал участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1996
Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
Спорт в Катаре в 1996 году